Jonathan González (n. 1995) – calciatore ecuadoriano
Jonathan González (n. 1999) – calciatore messicano
Jonathan González (n. 2000) – calciatore uruguaiano
Jonathan González – pugile portoricano
Jonathan González  – ciclista spagnolo